Evita kan syfta på:
 Evita – en argentinsk skådespelare, radioröst och presidenthustru, se Eva Perón
 Evita (musikal) – en brittisk musikal av Andrew Lloyd Webber (musik) och Tim Rice (text)
 Evita (film) – en filmversion av musikalen, från 1996
 Evita (soundtrack) – soundtrack till filmen Evita
 Evita (djur) – ett släkte av fjärilar
 Evita (namn) – ett kvinnonamn
 1569 Evita – en asteroid
 Evita Bay – en strand i Grekland

Se även
 Lac Evita – en sjö i provinsen Québec